Zelenkasti stolisnik može označavati dvije vrste biljaka iz porodice glavočika:
 Achillea odorata L., nazivana i nekrilasti jezičac
 Achillea virescens (Fenzl) Heimerl